Машково — название населённых пунктов:

Россия 
 Машково — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Машково — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Машково — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Машково — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Машково — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Машково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Машково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Машково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Машково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Машково — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Машково — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Машково — село в Ясногорском районе Тульской области.
 Машково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Машково — село в Тростянецком районе Сумской области.